– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Maiko można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 舞子, „taniec, dziecko”
 麻衣子, „konopie, odzież, dziecko”
 真衣子, „prawda, odzież, dziecko”
 舞衣子, „taniec, odzież, dziecko”

Znane osoby 
 Maiko Kano (舞子), japońska siatkarka
 Maiko Sakashita (麻衣子), japońska siatkarka
 Maiko Itō (麻衣子), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 Maiko Kaneda (麻衣子), bohaterka gry i OVA Discipline: Record of a Crusade
 Maiko Kaji (舞子), bohaterka mangi i anime Hataraki Man

Zobacz też 
 , uczennica na gejszę

Przypisy 

Żeńskie imiona japońskie